Клифтон има више значења:
 Клифтон (Јужна Каролина)
 Клифтон (Колорадо)
 Клифтон (Њу Џерзи)
 Клифтон (Аризона)
 Клифтон (Вирџинија)
 Клифтон (Тексас)
 Клифтон (Ајдахо)
 Клифтон (Илиноис)
 Клифтон (Канзас)
 Клифтон (Охајо)
 Клифтон (Тенеси)